A  123 457 a 123 456 és a 123 458 közötti természetes szám. Prímszám. Osztóinak összege 123458.  Normálalakja . Kettes számrendszerben 11110001001000001, nyolcas számrendszerben 361101, hexadecimális alakban 1e241.

Jegyzetek

Egész számok (1001–)